Le terme couille peut avoir différentes significations :
 Synonyme populaire du mot testicule.
 La couille du pape est un fruit.
 La couille de mule est une sorte de sucisson italien.
 Les couilles de singe sont des bonbons belges au gout de cerise. Une boisson alcoolisée (12,5 % d’alcool) au gout de ces bonbons porte le même nom.
Les Couilles sur la table est un podcast francophone sur les masculinités.

Notes et références

Annexes